Een verkeersweg:
 N328 (België)
 N328 (Frankrijk)
 N328 (Nederland), zie Provinciale weg 328

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing